Ме́лехово — деревня в Киришском районе Ленинградской области России. Входит в состав Кусинского сельского поселения.

История 
Впервые упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года, как деревня Мелехово Селище на реце на Тигоде, противу Кусыни в Солецком на Волхове погосте Новгородского уезда.

Село Мелехова упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии 1792 года А. М. Вильбрехта.

На карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года, упоминается как Мелехово Погост Тигодской.

МЕЛЕХОВО — село принадлежит генерал-лейтенантше Шеншиной, число жителей по ревизии: 75 м п., 70 ж. п.; В оном: церковь деревянная во имя Покрова Пресвятой Богородицы. (1838 год)

Упоминается на карте Ф. Ф. Шуберта 1844 года, как село Мелехово, состоящее из 17 крестьянских дворов.

В 1850 году в селе на средства помещика, полковника Шеншина, Новоладожского купца Заикина и прихожан был построен каменный храм. При этом деревянная церковь должна была быть разобрана, но затем было решено переместить её в отдалённые раскольнические деревни и образовать там особый приход недалеко от Тигодского погоста. Но старообрядцы отказались от подаренной им церкви, и деревянная церковь осталась стоять в Мелехово наряду с каменной.

МЕЛЕХОВО — село господина Шеншина, по просёлочной дороге, число дворов — 19, число душ — 49. (1856 год)

МЕЛЕХОВО (ТИГОДСКИЕ) — село владельческое при реке Тигоде, число дворов — 28, число жителей: 63 м п., 78 ж. п.; Часовня православная. (1862 год)

В 1866—1867 годах временнообязанные крестьяне деревни выкупили свои земельные наделы у Е. С. Шеншиной и стали собственниками земли.

Сборник Центрального статистического комитета описывал село так:

МЕЛЕХОВО — село бывшее владельческое Тигодской волости при реке Тигоде, дворов — 20, жителей — 102; Церковь православная, лавка. (1885 год).

Согласно материалам по статистике народного хозяйства Новоладожского уезда 1891 года, имение при селении Мелехово площадью 8305 десятин принадлежало жене генерал-лейтенанта О. А. Новиковой, имение было приобретено в 1887 году за 70 000 рублей.

В 1900 году, согласно «Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии», имение Мелехово площадью 6274 десятины, принадлежало потомственному почётному гражданину Николаю Александровичу Селецкому.

В XIX — начале XX века село административно относилось к Тигодской волости 5-го земского участка 1-го стана Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Согласно карте Петроградской и Новгородской губерний 1915 года в деревне Мелехово (Погост Тигодский) находилась церковь и две ветряные мельницы.

С 1917 по 1919 год деревня Мелехово входила в состав Мелеховского сельсовета Тигодской волости Новоладожского уезда.

С 1920 года, в составе Меневшского сельсовета Тигодской волости Волховского уезда.

С 1926 года, в составе Березовского сельсовета.

С февраля 1927 года, в составе Глажевской волости. С августа 1927 года, в составе Чудовского района.

С 1928 года, в составе Турского сельсовета.

С 1930 года, в составе Андреевского района.

С 1931 года, в составе Киришского района.

По данным 1933 года село Мелехово входило в состав Туровского сельсовета Киришского района.

В 1940 году население деревни Мелехово составляло 227 человек.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 23 января 1944 года.

С 1963 года, в составе Волховского района.

С 1965 года, вновь в составе Киришского района. В 1965 году население деревни Мелехово составляло 67 человек.

По данным 1966 и 1973 годов деревня Мелехово также входила в состав Турского сельсовета.

По данным 1990 года деревня Мелехово входила в состав Кусинского сельсовета Киришского района.

В 1997 году в деревне Мелехово Кусинской волости проживали 14 человек, в 2002 году — 15 человек (все русские).

В 2007 году в деревне Мелехово Кусинского СП — 16 человек.

География 
Деревня расположена в юго-западной части района на правом берегу реки Тигода к востоку от автодороги  (Зуево — Новая Ладога).

Расстояние до административного центра поселения — 1 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Тигода — 1 км.

Демография

Достопримечательности 
В деревне расположена полуразрушенная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, постройки середины XIX века.

Известные люди 
В деревне родился преподобномученик Макарий (в миру Михаил Ефимьевич Смирнов).

Примечания 

Населённые пункты Киришского района